Річка:
 Свірж — річка у Львівській області
 Свірж — річка у Сумській області
Села:
 Свірж — Львівська область, Львівський район
 Свірж — Сумська область, Шосткинський район
Інше
 «Свірж» — музичний фестиваль

Див. також 
 Свір